Francesco Moro (1898-1958) – politico della Democrazia Cristiana
 Francesco Moro (1948) – politico della Lega Nord